Ach steht für:
 Ach (Ägyptische Mythologie), postmortale Existenzform
 Ach (Interjektion), Ausdruck von Verwunderung oder Schmerz
 Ache, siehe dort zur Begriffsklärung

Ach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Ach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer bei Oberhausen, Landkreis Weilheim-Schongau, Oberbayern; durchfließt den Staffelsee
 Ach (Blau), auch Aach, rechter Zufluss der Blau in Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ach (Bodensee), drei Zuflüsse des Rheins im Bodensee; flussabwärts:
 Dornbirner Ach, Zufluss des Bodensees bei Hard, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Bregenzer Ach, Zufluss des Bodensees bei Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Oberreitnauer Ach, Zufluss des Bodensees in Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Friedberger Ach, rechter Zufluss der Donau bei Stepperg, Markt Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Ach, Oberlaufname der Kanzach bis in den Federsee bei Tiefenbach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Trauchgauer Ach, rechter Zufluss des Halblechs bei der Achmühle, Gemeinde Trauchgau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ach, Oberlaufname der Trauchgauer Ach (zum Halblech) auf der Kreisgrenze von Halblech, Landkreis Weilheim-Schongau zu Steingaden, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ach (Iller), fünf Zuflüsse der Iller; flussabwärts:
 Weiler Ach, linker Zufluss der Iller bei Weiler, Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gunzesrieder Ach, linker Zufluss der Iller in Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Konstanzer Ach, linker Zufluss der Iller in Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lautracher Ach, auch Hofser Ach(e), Legauer Ach(e), Lautrach, linker Zufluss der Iller in Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Memminger Ach, rechter Zufluss der Iller bei Kirchdorf an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ach (Inn), auch Mühlheimer Ache und Waldzeller Ache, rechter Zufluss des Inns bei Mühlheim am Inn im Bezirk Ried, Oberösterreich
 Fleischwanger Ach, rechter Zufluss der Ostrach bei Guggenhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ach (Sandrach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Sandrach (zur Paar) bis Rosenschwaig, Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Ach (Singold), rechter Zufluss der Singold bei Markt Waal im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ach (Schussen) – drei Zuflüsse der Schussen im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Booser Ach, rechter Zufluss bei Zollenreute, Stadt Aulendorf
 Ettishofer Ach, rechter Zufluss bei Kanzach, Gemeinde Berg
 Wolfegger Ach, linker Zufluss bei Weingarten

Ortsteile:
 Ach (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ach (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Ach (Gemeinde Hochburg-Ach), Katastralgemeinde von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ach (Gemeinde Kopfing), Ortsteil von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ach (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ach (Gemeinde Pichl), Ortsteil von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ach (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Ach ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Ach (* 1948), deutscher Schriftsteller
 Hermann Ach (1880–1953), österreichischer Politiker 
 Karl-Heinz Ach (* 1952), deutscher Fußballspieler

 Marianne Ach (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Pädagogin
 Narziß Ach (1871–1946), deutscher Psychologe

ach steht für:
 Acholi (Sprache) (ISO-639-2-Code), eine der Luo-Sprachen in Uganda (im Acholiland) sowie im Südsudan

ACH steht für:
 ACH Food Companies, amerikanisches Lebensmittelunternehmen, siehe Associated British Foods
 Aluminiumchlorhydrat
 Advanced Combat Helmet
 Automated Clearing House
 Flugplatz St. Gallen-Altenrhein (IATA-Code)
 Asklepios Campus Hamburg

 steht für:
 Erik Acharius (1757–1819), schwedischer Lichenologe

ACh steht für:
 Acetylcholin

Siehe auch:
 Aach
 Ache – zur Namenkunde
 Ache (Begriffsklärung)
 Aue

ACH